Ел Нортењо има више значења:

 Ел Нортењо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Нортењо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нортењо (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нортењо (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нортењо (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нортењо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Нортењо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Нортењо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Нортењо (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Нортењо (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Нортењо (Емпалме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Нортењо (Уасабас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Нортењо, Лос Каризос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Нортењо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Нортењо (Мекајапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нортењо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нортењо (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику